Колтунов — фамилия:
 Колтунов, Анатолий Борисович (род. 1943) — народный депутат РФ (1990—1993).
 Колтунов, Григорий Яковлевич (1907—1999) — советский режиссёр-постановщик, сценарист, драматург.
 
 Колтунов, Иосиф Семёнович (1909 — ?) — советский футбольный арбитр.
 
 Колтунов, Ян Иванович (1927—2016) — русский инженер-изобретатель в области ракетной техники, участник первого состава группы академика М. К. Тихонравова.



Примечания